

Cinema 
 Lady Killers – film del 2003 diretto da Gary Preisler

Televisione 
 Lady Killers – serie televisiva britannica del 1980

Pagine correlate 
Lady Killer